San Estanislao hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 San Estanislao (Bolívar), Colombia.
 San Estanislao (Paraguay), en el Departamento de San Pedro.

Santos y beatos 
 Estanislao de Cracovia (1030-1076), mártir polaco.
 Estanislao Kostka (1550-1568), religioso jesuita polaco - Santo de la Iglesia Católica.